Пея — топоним.

 Пея — коммуна в Италии
 Пея — посёлок, Тайшетский район, Иркутская область, Россия
 Пея — посёлок, Абанский район, Красноярский край, Россия